Берлинская конференция:

 Берлинская конференция (1880) — международная конференция  уполномоченных европейских держав, собравшаяся в 1880 году в Берлине, по вопросу о регулировании греко-турецкой границы. 
 Берлинская конференция (1884) — международная конференция, собравшаяся 15 ноября 1884 года в Берлине для обсуждения раздела Африки между европейскими державами в условиях ожесточившейся «драки за Африку».
 Берлинская конференция (1945) (или Потсдамская конференция) — международная конференция, которая состоялась во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием руководства держав антигитлеровской коалиции во ВМВ.
 Берлинская конференция (фильм)

Примечания